VI Mistrzostwa Europy Małych Państw w Piłce Siatkowej Mężczyzn odbędą się w Andorze w mieście Andora między 17 czerwca 2010 a 2011.

O szósty tytuł z rzędu walczyć będzie reprezentacja Cypru.

Drużyny uczestniczące

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Turniej finałowy

Tabela

Wyniki spotkań

Składy

Wyspy Owcze 
Trener: Runi WeiheAsystent: Romica Oster

Bibliografia 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2011 w Andorze